Натуральне число 1809
 1809 рік до нашої ери
 1809 рік нашої ери